Antoine de Saporta (1507-1573), médecin français.
Antoine de Saporta, écrivain scientifique de la fin du  et du début du .